Polinów (dobra ziemskie Konarzewszczyzna i Skolimowszczyzna (Konarzewszczyzna-Skolimów), folwark miasta Łosice) - dawny majątek królewski na południu Podlasia założony przez Wielkich Książąt Litewskich. Pod koniec XVIII w. opiekę nad majątkiem przejęli od królewskich dzierżawców hrabiowie Ledóchowscy h. Szaława, późniejszymi właścicielami byli Perkowscy h. Peretyatkowicz. W 1906 r. Polinów objęli we władanie Kobylińscy, czyniąc go swym rodzinnym gniazdem. Obecnie majątek stanowi część miasta Łosice.

 22°43,496' długości geograficznej wschodniej
 52°12,406' szerokości geograficznej północnej

Linki zewnętrzne 
 Serwis internetowy majątku Polinów